Brome kan avse:

 Brome (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Kanada 

 Brome (kommun), Québec, Montérégie,

Storbritannien 

 Brome, Suffolk – en by i Suffolk

Tyskland 

 Brome, Niedersachsen, kommun (köping), Niedersachsen,

Se även
Broome
Broom